Romances – album di Mike Patton e Kaada
Romances – album di Luis Miguel
Romances – serie di opere teatrali di William Shakespeare